Sežana (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Primorska
 Sežana (plaats), een plaats in deze gemeente